Thurndorf ist der Ortsname von

 Thurndorf (Kirchenthumbach), Ortsteil des Marktes Kirchenthumbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Thurndorf (Weihenzell), Ortsteil der Gemeinde Weihenzell, Landkreis Ansbach, Bayern